Waalkade (Nijmegen)
 Waalkade (Tiel)
 Waalkade (Zaltbommel)